Marrubio puede referirse a:
 Marrubio, localidad de la Comarca de La Cabrera, provincia de León, en España.
 El nombre común de la planta Marrubium vulgare.
 El nombre común de la planta Mentha suaveolens.
 El nombre común de la planta '''''Ballota hirsuta o Manrubio rojo.